Velika nagrada Avstralije 1990 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 4. novembra 1990.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 81
| 1:49:44,570
| 7
| 9
|-
! 2
| 2
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 81
| + 3,129 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 1
|  Alain Prost
| Ferrari
| 81
| + 37,259 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 81
| + 46,862 s
| 2
| 3
|-
! 5
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 81
| + 1:51,160
| 9
| 2
|-
! 6
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 80
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 7
| 19
|  Roberto Moreno
| Benetton-Ford
| krog
| +1 Krog
| 8
| 
|-
! 8
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
| 80
| +1 krog
| 5
| 
|-
! 9
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 79
| +2 kroga
| 10
| 
|-
! 10
| 25
|  Nicola Larini
| Ligier-Ford
| 79
| +2 kroga
| 12
| 
|-
! 11
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Ford
| 78
| +3 krogi
| 12
| 
|-
! 12
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 77
| +4 krogi
| 17
| 
|-
! 13
| 14
|  Olivier Grouillard
| Osella-Ford
| 74
| +7 krogov
| 22
| 
|-
! Ods
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Ford
| 68
| Motor
| 21
| 
|-
! Ods
| 27
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 61
| Zavrten
| 1
| 
|-
! Ods
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
| 58
| Motor
| 26
| 
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Lamborghini
| 57
| Sklopka
| 18
| 
|-
! Ods
| 3
|  Satoru Nakajima
| Tyrrell-Ford
| 53
| Zavrten
| 13
| 
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Judd
| 46
| Pedal za plin
| 14
| 
|-
! Ods
| 11
|  Derek Warwick
| Lotus-Lamborghini
| 43
| Menjalnik
| 11
| 
|-
! Ods
| 15
|  Mauricio Gugelmin
| Leyton House-Judd
| 27
| Zavore
| 16
| 
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 23
| El. sistem
| 15
| 
|-
! Ods
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Lamborghini
| 21
| Menjalnik
| 23
| 
|-
! Ods
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ford
| 20
| Menjalnik
| 20
| 
|-
! Ods
| 7
|  David Brabham
| Brabham-Judd
| 18
| Zavrten
| 25
| 
|-
! Ods
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Lamborghini
| 6
| Prenos
| 24
| 
|-
! DNQ
| 9
|  Michele Alboreto
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Yannick Dalmas
| AGS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Alex Caffi
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 31
|  Bertrand Gachot
| Coloni-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Vodilni: Ayrton Senna 61 krogov (1-61); Nelson Piquet 20 krogov (62-81)

Formula 1 sezona 1990
1990